U.S. National Championships 1887 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1887 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 22–30 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport. Odbyła się również premierowa edycja turnieju singlowego kobiet, który odbył się w dniach 27 września–5 października na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 

1887 w Ameryce Północnej
1887 w tenisie ziemnym
US Open według lat